Шпондер — традиційна карпатська та галицька страва: м'ясистий свинячий підчеревок, запечений в печі на дровах або в духовці.

Копчене сало з м’ясними шарами на свинячих ребрах. Довгі шматки шириною 4-5 см та висотою 7-8 см, вагою 0,5-1,5 кг, темно коричневого кольору, у розрізі білувате, сало з рожевим мясом. 

Цінується шпондер, у якому м’ясні прошарки великі, чим «м ‘ясніший», тим кращий.

Запах приємний, копчений, залежить від типу деревини, на якій коптять сало, на зрізі сало біле і м’ясо рожевого кольору, шкірка коричнева (від ледь помітного рожевокоричневого до темнокоричневого залежно від ступеня прокопченостіта типу копчення).

Для виготовлення використовують м’ясо домашніх свиней різних порід, найчастіше реброву частину, рідше підчеревину. Інколи коптять шпондер з реберцями. 

Щоб отримати якісний шпондер, потрібно годувати свиней в особливий спосіб – давати почергово різну їжу, аби м’ясо і сало утворювалося
шарами.

Історія
Ритуальна страва до Різдва та Великодня. Історично, коли свині вигодовували майже у кожній сільській господарці, то багато коптили шпондерків і шпондерків з ребрами для збереження продукту.

Копченням завжди займаються чоловіки, тоді як підготовкою шпондерків і жінки, і чоловіки. Коли різали свиню на господарстві - то приходили всі сусіди, щоб допомогти розібрати мясо на частини та приготувати різноманітні страви, щоб зберегти свинину на якомога довший період. Оскільки перед Різдвом та Великднем є піст (час коли не можна їсти м'ясо), то готували шпондерки переважно до свят двічі на рік - взимку перед Різдвом та весною перед Великодніми святами.

Цікаві факти
Особливість шпондеру полягає в тому, що це дієтичне сало, хоч би парадоксально це не звучало. В ході довгого запікання велика частина жиру залишає м'ясо і випаровується, а на виході виходить смачний і злегка сухуватий дієтичний продукт.

Примітки 

Українська кухня
Страви зі свинини